Michael Ragoonath (1967. április 13.) Trinidadi és Tobagó-i nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Magassága 165 cm, testtömege 57 kg.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás

Nemzetközi partbíráskodás 
A Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1998-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol három csoporttalálkozón és az egyik negyeddöntőben tevékenykedhetett segítő partbíróként. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Arany Kupa 
Az USA három nagyvárosa adott otthont az 5., a 2000-es CONCACAF-aranykupa labdarúgó tornának, ahol egy alkalommal tevékenykedett az oldalvonal mellől.

Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 6., a 2002-es CONCACAF-aranykupa tornának, amit az Észak- és Közép-amerikai, valamint a Karib-térség labdarúgó-válogatottjainak írnak ki, ahol a jelen lévő  CONCACAF Játékvezető Bizottsága, elismerve szakmai felkészültségét, öt mérkőzésen foglalkoztatta a működő játékvezető segítő partbírójaként.

Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 9., a 2007-es CONCACAF-aranykupa tornának, ahol (?) alkalommal szolgálta a labdarúgást asszisztensi pozícióból. Partbírói mérkőzéseinek száma: 6 (?)

Konföderációs kupa
Dél-Korea és Japán adott otthont az 5., a 2001-es konföderációs kupa tornának, ahol a világbajnokságra történő felkészítés egyik állomásaként partbírói feladatokat kapott. Partbírói mérkőzéseinek száma: 2

Források

Külső hivatkozások 
 https://web.archive.org/web/20080612064540/http://www.origo.hu/focivb/20020513ajatekvezetok.html
 http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/michael-ragoonath/1/2/
 http://www.telegraph.co.uk/sport/football/international/3029872/Korean-miracle-spoilt-by-refereeing-farce.html

Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Élő személyek